François Bousquet peut désigner plusieurs personnes :

 François Bousquet (homme politique) (1748-1820), député à la Convention
 François Bousquet (prêtre) (né en 1947), prêtre et universitaire français
 François Bousquet (essayiste) (né en 1968), écrivain, éditeur et journaliste français

Voir aussi  
 François du Bosquet (1605-1676), prélat français
 Pierre Joseph François Bosquet (1810-1861), maréchal de France